Meta ou FF Meta est une police d’écriture linéale néohumaniste créée par Erik Spiekermann, initialement pour la Deutsche Bundespost et ensuite publiée dans la bibliothèque de polices d’écriture FontFont de sa compagnie FontShop en 1991.

Voir aussi 
 Fira (police d'écriture)

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture créée dans les années 1990